Six navires de la Marine française ont porté le nom de Colbert, en l'honneur de Jean-Baptiste Colbert :
 le , une corvette à roues à aubes lancée en 1848 ;
 le , un cuirassé à coque en fer navire de tête de sa classe lancé en 1875 ;
 le , un navire de patrouille en service de 1915 à 1917 ;
 le , un navire auxiliaire en service en 1917 ;
 le , un croiseur lourd de  en service de 1931 à 1942 ;
 le , un croiseur en service de 1956 à 1991.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Marine française